Tyrnowo, bułg.Търново
 Wielkie Tyrnowo
 Małko Tyrnowo
Zobacz też:
Trnowo, Trnovo

bg:Търново (пояснение)